

Cinéma 
 Black Moon est un film de Louis Malle (1975).

Musique

Album 
 Black Moon est un album de Emerson, Lake and Palmer (1992).

Groupe 
 Black Moon est un groupe de hip-hop américain.

Chanson 
 Black Moon est une chanson du groupe Black Sabbath, parue sur l'album Headless Cross (1989).
 Black Moon est une chanson du groupe Emerson, Lake and Palmer, parue sur l'album éponyme en 1992.

Littérature 
 Black Moon est la collection fantastique de Hachette Jeunesse.
 Black Moon est le nom d'une secte maléfique apparaissant dans le manga Sailor Moon.

Voir aussi